Сар - муніципалітет у Франції
 САР - система автоматичного регулювання
 Дістагіль Сар (Дістегіль Сар) (7885 м) — найвища вершина хребта Хіспар Музтаг , в Каракорумі . 
 Пассу Сар (Passu Sar), або Пасу Сар, або Пасу І — одна з вершин хребта Батура Муздаг, частина Каракорума. 
 Сар-Потері (Sars-Poteries) — муніципалітет у Франції , у регіоні Нор-Па-де-Кале , департамент Нор . 
 Ле-Сар (Le Sars) — муніципалітет у Франції , у регіоні Нор-Па-де-Кале , департамент Па-де-Кале . 
 Канжут Сар Канжут Сар (7760 м) — вершина хребта Хіспар Музтаг , в Каракорумі . 
 Сар (мова) — мова, що належить до ніло-сахарської макросімʼї, центральносуданської сімʼї.